

Generale 
 Mister X (o Mr. X) – pseudonimo usato per qualcuno la cui identità sia segreta o sconosciuta

Fumetti 
 Mister X – serie a fumetti Vortex Comics
 Mister-X – fumetto nero italiano per adulti degli anni sessanta pubblicato da Cervinia e da Alhambra
 Misterix – personaggio di genere supereroistico pubblicato in Italia dalla Edizioni Alpe negli anni quaranta e in Argentina da Editorial Abril negli anni cinquanta e sessanta

Personaggi 
 Mister X – personaggio della Amalgam Comics
 Mister X – personaggio che rimane nel ignoto per i primi episodi del manga e anime Beyblade
 Mister X – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Mister X – personaggio del manga e anime L'Uomo Tigre
 Mr. X – personaggio della serie televisiva X-Files
 Mister X – antagonista nell'episodio 1 dell'anime Le avventure di Lupin III e negli episodi 1 e 65 del suo seguito, Le nuove avventure di Lupin III
 Mister X – Allenatore della coerografia del 2º episodio 1ª stagione di Big Time Rush
Mr. X – Homer Simpson

Altro 
 Mister X – film poliziesco del 1967 per la regia di Piero Vivarelli
 Mr. X – romanzo di Peter Straub
 Mr X – canzone degli Ultravox dell'album Vienna 
 Mr. X Inc. – studio di effetti speciali digitali